Скудо ( — щит) — срібна монета, різновид талера. Карбувалась італійськими містами-державами. Інша назва — дукатон. Вперше карбувалась в Мілані 1551 року, важила 33,5 г (30,49 г чистого срібла). Пізніше маса зменшилася. В різних містах мала різну вартість. Карбувались золоті скудо ().

Джерела 
 Зварич В. В. (автор-составитель). Нумизматический словарь.— Львов, издательство при ЛГУ / объединение «Вища школа», 1975.— 156 с.: 292 ил.— С. 116.

Посилання 
 Скудо / Словник нумізмата . 

Срібні монети
Італійські монети
Історія Мілана